Dzidowa – polana w Gorcach (znajduje się na niej osiedle Studzionki)
 Dzidowa – szczyt w Bieszczadach